Екатери́на Влади́мировна Фили́ппова (род. 20 января 1988 года) — министр юстиции Донецкой Народной Республики.

С 16 февраля 2015 года находится под персональными санкциями ЕС.

Биография 
Родилась 20 января 1988 года в город Красноармейск Донецкой области в рабочей семье. Отец — Филиппов Владимир Алексеевич, работал на шахте, мать — Филиппова Ольга Михайловна с 12 лет воспитывала дочь одна. В 1994 году Екатерина пошла в первый класс ОШ № 6 и окончила её с отличием.

В 2003 году поступила и в 2005 году окончила с серебряной медалью лицей «Надежда» города Красноармейск, получив специальность «Правоведение». До поступления в правовой лицей Екатерина хотела стать врачом и даже морально себя подготавливала, но после окончания лицея уже не было сомнения в выборе дальнейшей профессии. Поэтому в 2005 году поступила на экономико-правовой факультет Донецкого национального университета и в 2010 году получила полное высшее образование по специальности «Правоведение». Начиная с третьего курса Екатерина Филиппова устраивается работать секретарем судебного заседания.

Работала юристом, руководитель объединения «Донецкая правозащитная группа».

В 2014 году поддержала создание ДНР. Была адвокатом по ряду уголовных дел, возбужденных украинскими силовиками против активистов за «сепаратизм» и добилась освобождений нескольких сторонников ДНР. По рекомендации министра МГБ ДНР А.Пинчука в октябре 2014 была назначена исполняющей обязанности министра юстиции ДНР. Позже вышла замуж за одного из ополченцев Теймураза «Гоги» Гогиашвили и в марте 2015 уехала с ним в Россию.
В 2015 году поступила в Бизнес-школа MBA Московского финансово-юридического университета МФЮА на специальность Магистр стратегического менеджмента

Карьера 
 Февраль—август 2008 — секретарь судебного заседания Ленинского районного суда города Донецка.
 Август 2008 — июнь 2009 — секретарь судебного заседания Киевского районного суда города Донецка.
 Июль 2009 — август 2011 — помощник адвоката в адвокатском объединении «Донецкая областная коллегия адвокатов».
 Сентябрь 2011 — получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, принята в члены «Донецкой областной коллегии адвокатов».
 Май 2013 — сентябрь 2014 — директор адвокатского объединения «Донецкая правозащитная группа».
 Октябрь 2014 — марта 2015 — министр юстиции Донецкой Народной Республики.
 Апрель 2015 — октябрь 2015 — руководитель отдела правового регулирования внешнеэкономической деятельности договорно-правового управления Правового департамента ООО «ГазНефть-Сервис»
 декабрь 2015 — октябрь 2016 заместитель генерального директора ООО «Агентство Правовой Экспертизы» г. Москва, представитель адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» в Южный федеральный округ
 декабрь 2017 — сентябрь 2018 — директор Департамента организации и обеспечения работы Управления делами Совета Министров ДНР.
 август 2017 — февраль 2019 — помощник Главы Донецкой Народной Республики.
 сентябрь 2018 — сентябрь 2019 — заместитель Управляющего делами Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.
 С октября 2019 Помощник заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

Примечания

Ссылки 
 В кабинете «министра юстиции ДНР» стоят фото Путина и Захарченко
 https://lenta.ru/news/2014/11/28/sbu/ очередной слух о задержании

Министры Донецкой Народной Республики
Выпускники Донецкого национального университета
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании